Een gemeente in de Filipijnse provincie Antique, zie San Remigio (Antique)
Een gemeente in de Filipijnse provincie Cebu, zie San Remigio (Cebu)